Черемушкино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Черемушкино — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Черёмушкино — село в Залесовском районе Алтайского края.